Masterminds ist der Titel von:

 Masterminds – Das Duell, US-amerikanische Actionkomödie (1997)
 Masterminds (2016), US-amerikanische Kriminalkomödie (2016)